Otuke (plaats), plaats in Oeganda
 Otuke (district), district in Oeganda